Vícar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vícar (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Vícar (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar